Die Bezirksliga Rostock 1982/83 war die 31. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich der Sieger der Ost-Staffel die BSG Motor Stralsund und der Sieger der West-Staffel die BSG Einheit Grevesmühlen gegenüber. Stralsund, dass beide Spiele knapp gewann, sicherte sich nach 1978 ihren sechsten Bezirksmeistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf.

Durch den Abstieg der BSG KKW Greifswald aus der DDR-Liga, wurde ihre Zweitvertretung in die Bezirksklasse zurückgestuft. Weitere Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Osten nach drei Spielzeiten die BSG Einheit Gützkow und aus dem Westen nach siebenjähriger Zugehörigkeit die ASG Vorwärts Kühlungsborn sowie nach vier Jahren die BSG Traktor Klütz. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison drei Staffelsieger der Bezirksklasse und der Zweite der Staffel 1 in die Bezirksliga auf. Dies waren der Bezirksliganeuling Traktor Frauendorf (Staffel 2), die BSG Einheit Tessin (Staffel 3) nach 1964 sowie Vorjahresabsteiger TSG Schönberg (Staffel 4). Da die Zweitvertretung von Motor Wolgast als Sieger der Staffel 1 nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz auch an einen Bezirksliganeuling mit der SG Dynamo Wolgast. Nach Absetzung der Nachwuchsoberliga zur Folgesaison, wurde die Zweitvertretung vom F.C. Hansa Rostock in die Bezirksliga eingegliedert.


Staffel Ost

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Staffel West

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Sonntag, den 15. Mai 1983 auf der Jahn-Sportstätte von Stralsund und das Rückspiel am Samstag, den 21. Mai 1983 im Grevesmühlener Stadion am Tannenberg statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1982
Fußballsaison 1982/83